Соревнования по стрельбе из лука проводятся на летних Азиатских играх начиная с 1978 года в дисциплине «изогнутый лук» и начиная с 2014 года в дисциплине «составной лук».

Виды соревнований

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация стрельбы из лука (World Archery, WA)
 Азиатская федерация стрельбы из лука (World Archery Asia, WAA)
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета

Виды спорта на летних Азиатских играх
Азиатские